MVL steht als Abkürzung für:
 Mecklenburg-Vorpommern, Kfz-Kennzeichen für Landesregierung (einschließlich Landespolizei) und Landtag Mecklenburg-Vorpommern
 Mindestvertragslaufzeit
 Mineralölverbundleitung Schwedt in Brandenburg
 Maxime Vachier-Lagrave, französischer Schachgroßmeister

Abkürzung